Stazione di Shinden – stazione ferroviaria giapponese nella città di Uji
 Stazione di Shinden – stazione ferroviaria giapponese nella città di Sōka